Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1949 je prva sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu.

Velika nagrade

Dirkaško prvenstvo

Razred 500 cm³

Razred 350 cm³

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³ 

1949 v športu
1949